Protomycetaceae är en familj av svampar. Protomycetaceae ingår i ordningen Taphrinales, klassen Taphrinomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protomycetaceae